Kamen'-na-Obi – città della Russia nel Territorio dell'Altaj
 Monte Kamen' – monte della Siberia
 Kamen' – vulcano della Kamčatka
 Bol'šoj Kamen' – cittadina della Russia, situata nel Territorio del Litorale
 Kamen'-Kašyrskyj – città dell'Ucraina

Pagine correlate 

Kámen
Kamen (disambigua)